YVZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Deer Lake (Ontario) (Canada)